Дискография норвежской блэк-метал-группы Immortal насчитывает 8 полноформатных альбомов, 1 мини-альбом и 1(2) демозаписи. Группа выпустила 3 видеоальбома и записала 4 видеоклипа. Композиции группы были включены в 1 сборник.

Полноформатные альбомы

Мини-альбомы

Демозаписи 
Число упоминаемых демозаписей варьируется от одной до двух. Сайты Allmusic и MusicMight говорят о двух записях и называют их Suffocate и Northern Upins Death. Дискография на неофициальном сайте Immortal содержит эти 2 записи, однако даёт названия в обратном порядке: Northern Upins Death (1990 год) и Suffocate (1991 год). На официальном сайте группы также упоминается демо 1990 года под названием Northern Upins Death. Сайт Metal For Maniacs упоминает The Northern Upins Death 1990 года, а второе демо Suffocate называет Promo '91. Наконец, сайты Demo Archives и Encyclopaedia Metallum говорят только об одной демозаписи 1991 года и приводят обложку к ней. Автор заметки на Encyclopaedia Metallum утверждает, что группа записала безымянное демо, а названия Northern Upins Death, Suffocate и Suffocate the Masses относятся к одной и той же записи.

Вне зависимости от упоминаемого количества записей, обложка приводится одна и та же. На ней изображён костлявый гуманоид в чёрном плаще. Иллюстрация была нарисована Дэдом, вокалистом группы Mayhem. По мнению Encyclopaedia Metallum, название Northern Upins Death относится именно к иллюстрации, а не к самой записи. При этом утверждается, что это название ошибочно, и на самом деле оно звучит как Northern Upir’s Death (Смерть Северного Упыря).

Ниже приведен 1 из вариантов записи, второй отличается от неё отсутствием заключительного трека (Outro).

Синглы

Сборники

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Immortal
Immortal